Дубино — многозначный термин:

Топоним

Белоруссия 
 Дубино — деревня в Браславском районе Витебской области
 Дубино — посёлок в Гомельском районе Гомельской области

Италия 
 Дубино — коммуна в Италии

Россия 
 Дубино — село в Борисовском районе Белгородской области
 Дубино — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области
 Дубино — упраздненный в 2011 году посёлок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Украина 
 Дубино — село в Мукачевском районе Закарпатской области

Фамилия 
 Дубино, Анатолий Антонович (1920—1994) — советский артист цирка, буффонадный клоун.